Мишенское — название населённых пунктов в России:

 Мишенское — село в Белевском районе Тульской области.
 Мишенское — деревня в Одоевском районе Тульской области.